

Patronyme 
 ;
 Daniel Grandclément (1946-), écrivain, journaliste, reporter ;
 Jules Grandclément (né en 1847), médecin populaire français surnommé le « médecin des pauvres », maire de Villeurbanne de 1908 à 1922 ;
 Gaston Grandclément (1866-1942), vice-amiral français ;
 André Grandclément (1909-1944), résistant français, fils du précédent.

Toponyme 
Plusieurs lieux à Villeurbanne sont baptisés d'après Jules Grandclément :
 Grandclément, quartier historique de la ville de Villeurbanne ;
 Place Jules-Grandclément, place publique centrale du quartier de Grandclément.

Patronyme français